Такмичење у пливању у дисциплини 400 метара слободним стилом за мушкарце на Светском првенству у пливању 2017. одржано је 23. јула (квалификације и финале) као део програма Светског првенства у воденим спортовима. Трке су се одржавале у базену Дунав арене у Будимпешта.

За трке у овој дисциплини била су пријављена 52 такмичара из 47 земаља, а током такмичења у квалификацијама су постављена два нова национална рекорда.  Титулу светског првака по трећи пут за редом са успехом је одбранио кинески пливач Суен Јанг (светски првак из 2013. и 2017) који је финалну трку испливао у времену 3:41,38 минута (што је за скоро секунд и по брже него у финалу две године раније). Сребрну медаљу освојио је репрезентативац Аустралије Мак Хортон, док је бронза припала Италијану Габријелу Детију.

Освајачи медаља

Званични рекорди 
Пре почетка такмичења званични свестки рекорд и рекорд шампионата у овој дисциплини су били следећи:

Током квалификација испливана су два нова национална рекорда, и то су рекорди Аустрије и Египта.

Квалификације 
За такмичење у тркама на 400 метара слободним стилом била су пријављена 52 такмичара из 47 земаља, а свака од земаља је имала право на максимално два такмичара у овој дисциплини. Квалификационе трке одржане су првог дана пливачких такмичења, 23. јула у јутарњем делу програма, са почетком од 09:43 по локалном времену, а пласман у финале остварило је 8 такмичара са најбољим резултатима квалификација.

Финале 
Финална трка пливана је 23. јула у вечерњем делу програма од 17:32 часова.

Види још 
 Светско првенство у пливању 2017.

Референце

Спољашње везе 
 

Светско првенство у пливању 2017.